Slavische rapsodie (Mjaskovski), compositie van Nikolaj Mjaskovski.
 Slavische rapsodie (B. Tsjajkovski), compositie van Boris Tsjajkovski.
 Slavische rapsodie (Ullmann), compositie van Viktor Ullmann.
 Slavische rapsodie (Dvořák), compositie van Antonín Dvořák.